Ха — 31-я буква мьянманского алфавита. В сингальском пали соответствует букве хаянна, в тайском пали соответствует букве хохип (ящик). В лигатурах (бжитвэ) ха пишется с помощью знака хатхо. Бирманские имена на букву ха (тоутьянен) даются детям, родившимся в пятницу .

В грамматике 
 Ха — катавибэ, один из показателей подлежащего.
 Хоу — эхньюннэнза, указательное местоимение тот, та.

Бирманский алфавит
Буквы пали